Гран-при Италии 1981 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл на Национальном автодроме, в Монце, в Италии. Соревнования состоялись 13 сентября 1981 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Карлос Ройтеман 1:37,528

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии